Ausonio – nome proprio di persona
 Ausonio – nome alternativo del re italico Ausone
 Ausonio – l'elemento che Enrico Fermi e la sua équipe credevano di aver generato attraverso il bombardamento di un campione di uranio con neutroni
 Il nome con cui viene spesso citato il poeta latino Decimo Magno Ausonio
 Ausonio  – Prefetto del pretorio romano
 Ausonio – denominazione di un complesso culturale preistorico.